USS Ticonderoga je ime več plovil vojne mornarice ZDA:

 USS Ticonderoga (1814) 
 USS Ticonderoga (1863) 
 USS Ticonderoga (1918)
 USS Ticonderoga (CV-14) 

Ticonderoga